

Zmarli 
 Tezeusz, król Aten

Zdarzenia astronomiczne 
 16 marca: zaćmienie Słońca
 8 września: zaćmienie Słońca

Przypisy 

XIII wiek p.n.e.